Бугаев, Борис:
 Бугаев, Борис Николаевич (известен как Андрей Белый; 1880—1934) — русский писатель и поэт, критик, стиховед.
 Бугаев, Борис Павлович (1923—2007) — советский лётчик, главный маршал авиации, дважды Герой Социалистического Труда.